Journet steht für:

 Journet, eine Gemeinde im französischen Département Vienne

Journet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Journet (* 1941), französischer Politiker
 Charles Journet (1891–1975), Schweizer Kardinal der römisch-katholischen Kirche